

Toponymie

 Kaszów, village dans le voïvodie de Mazovie
 Kaszów, village dans le voïvodie de Petite-Pologne